Bruckhäusl ist der Ortsname von

 Bruckhäusl (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bruckhäusl (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Bruckhäusl (Gemeinde Kirchbichl), Dorf in der Gemeinde Kirchbichl, Bezirk Kufstein, Tirol